Suhor steht für:
 Yvonne Suhor (1965–2018), US-amerikanische Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin
 Suhor (Kostel), Ortsteil von Kostel (Slowenien)